Владимир Александрович Наржимский (1915—1988) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 

Владимир Наржимский родился 14 февраля 1915 года в деревне Тимковичи (ныне — Копыльский район Минской области Белоруссии). После окончания десяти классов школы работал на Московском механическом заводе. В 1935 году Наржимский окончил Ульяновскую лётно-техническую школу. В 1936—1938 годах проходил службу в Рабоче-крестьянской Красной Армии. В 1940 году он повторно был призван в армию. В 1941 году Наржимский окончил Ейское военно-морское авиационное училище. С июня того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К августу 1944 года гвардии капитан Владимир Наржимский был заместителем командира эскадрильи 11-го гвардейского истребительного авиаполка 2-й гвардейской минно-торпедной авиадивизии ВВС Черноморского флота. К тому времени он совершил 339 боевых вылетов, принял участие в 35 воздушных боях, сбив 13 вражеских самолётов лично и ещё 5 — в составе группы.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 марта 1945 года за «мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецкими захватчиками» гвардии капитан Владимир Наржимский был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 4036.

После окончания войны Наржимский продолжил службу в Советской Армии. В 1951 году он окончил Военно-воздушную академию. С 1958 года — на преподавательской работе сначала в этой академии, затем в Центральном аэроклубе СССР, Военно-политической академии. Кандидат военных наук, доцент. В 1970 году в звании полковника Наржимский был уволен в запас. Проживал в Москве, работал в Высшей комсомольской школе. Скончался 17 октября 1988 года, похоронен на Николо-Архангельском кладбище Москвы.

Был также награждён тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, тремя орденами Красной Звезды, рядом медалей.

В честь Наржимского установлен его бюст в Севастополе.

Примечания

Литература 

 
 Вотинцев А. С., Фёдоров Г. Н. В небе Ульяновска. — Саратов., 1984.
 Герои боёв за Крым. — Симферополь: Таврия, 1972.
 Герои огненных лет. Книга 2. М.: Московский рабочий, 1976.

Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище
Участники Краснодарской наступательной операции
Выпускники Ульяновской военной авиационной школы пилотов